John Smith puede referirse a:
Ciencias
 John Smith (1798-1888), botánico británico;
 John Donnell Smith (1829-1928), botánico estadounidense;
 John Maynard Smith (1920-2004), genetista e investigador en biología evolutiva;
 John Alexander Smith (1863-1939), filósofo idealista, académico del Balliol College, en Oxford, de 1869 a 1910, y profesor de Moral y de Metafísica en Waynflete;
Cultura y artes
 John Smith (1931-1995), actor estadounidense;
 John N. Smith (1943-), director de cine y guionista canadiense;
 John Smith (1967-), guionista de cómics británico;
 John Gibson Smith, poeta británico;
 John "Hannibal" Smith, personaje ficticio de la serie el equipo A, interpretado por George Peppard;
 John Smith, apodo del Doctor, el personaje principal de la serie de televisión británica Doctor Who;
Deportes
 John Smith (1965-), luchador olímpico estadounidense;
 John Smith (1982-), luchador profesional estadounidense, conocido con el nombre artístico de Simon Gotch;
 John Smith (1990-), remero sudafricano;
Otros
John Smith (1781 - 1852), arquitecto escocés;
 Michael John Smith (1945-1986), capitán de la Marina de los Estados Unidos y astronauta de la NASA;
 John Smith (1920-1995), empresario británico, expresidente del Liverpool Football Club;
 John Smith (1580-1631), explorador, soldado, marino y autor británico;
 John Smith (1600-1664), uno de los primeros colonos y gobernador de Rhode Island;
 John Smith (1938-1994), líder del Partido Laborista británico;
 Edward John Smith (1850-1912), marino mercante británico, famoso por ser el capitán más prestigioso de la White Star Line y ser el primer y único capitán del RMS Titanic.